Greene County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:
 Greene County (Alabama)
 Greene County (Arkansas)
 Greene County (Georgia)
 Greene County (Illinois)
 Greene County (Indiana)
 Greene County (Iowa)
 Greene County (Mississippi)
 Greene County (Missouri)
 Greene County (New York)
 Greene County (North Carolina)
 Greene County (Ohio)
 Greene County (Pennsylvania)
 Greene County (Tennessee)
 Greene County (Virginia)

Siehe auch:
 Green County